Hassan bezeichnet:

 den arabischen Namen Hassan – zu bekannten Namensträgern siehe dort

Hassan ist der Name folgender Orte:
 Hassan, Ort in Indien, siehe Hassan (Indien)
 Distrikt Hassan, Distrikt in Indien, siehe Hassan (Distrikt)
 Hassan, Ort im US-Bundesstaat Florida, siehe Hassan (Florida)
 Hassan Township, Ort im US-Bundesstaat Minnesota, siehe Hassan Township
 Hassan, alternative Transkription der Stadt Chassan in Russland

Siehe auch:

 Abu Hassan der Titel einer Oper
 Abu el-Hasan, eine Figura aus 1001 Nacht
 Bani Hassan, der Name zweier Stämme, siehe Bani Hassan (Jordanien) und Bani Hassan (Mauretanien)
 Beni Hasan, eine ägyptische Nekropole
 Chasan
 Chassan